Шоркино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шоркино — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Шоркино — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.
 Шоркино — деревня в Ядринском районе Чувашии.